Soluzione estrema (Once a Thief) – film statunitense del 1996 diretto da John Woo.
Soluzione estrema (Desperate Measures) – film statunitense del 1998 diretto da Barbet Schroeder.
Soluzione estrema (Danger next door) – romanzo di Patrick Quentin del 1951 facente parte de I Classici del Giallo Mondadori.